Аялу или Гебель-Айелу — вулкан на территории Афарской котловины в регионе Афар в Эфиопии.

Аялу — стратовулкан, высотой 2145 метров. Расположен в 240 километрах к северу-востоку от Аддис-Абебы. Сложен риолитами. Возник в результате выброса игнимбритов вулкана Адуа. Возможно взрывное извержение было в 1928 году.

На западных склонах вулкана расположены горячие источники.

Примечания

Ссылки 
 
 Volcano Live — John Search
 Volcano World — Oregon State University
 
 Mountain-Forecast.com

Вулканы Эфиопии
Стратовулканы
Афар